Basilio di Russia
 Basilio I di Russia 
 Basilio II di Russia 
 Basilio III di Russia